Михаи́л Путя́тин:

 Путятин, Михаил Михайлович (ум. после 1604) — русский военачальник.
 Путятин, Михаил Сергеевич (1861—1938) — русский генерал-лейтенант, начальник царскосельского Дворцового управления.